Swing Kids steht für:

 Swing Kids (1993), einen US-amerikanischen Film
 Swing Kids (Band), eine US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Swing-Jugend, eine oppositionelle Jugendkultur gegen die Nazidiktatur